Arlety Povea – cestista cubana
 Leonardo Povea – calciatore cileno, centrocampista
 Liadagmis Povea – triplista cubana